Strinasacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Regina Strinasacchi (1761–1839), italienische Violinistin
 Teresa Strinasacchi (1768–1838), italienische Opernsängerin (Sopran)